

Patronyme

 Gabriel d'Arjuzon, (1761–1851), administrateur et homme politique français des .
 Félix d'Arjuzon, (1800–1874), fils du précédent, homme politique français du .

Homonymie
Homonymie de patronyme